Illésházy István (1541–1609) főúr, 1608–1609 között Magyarország nádora
Illésházy István (1762–1838) főúr, politikus, az MTA tagja